Colin Robbins is een personage uit de televisieserie Beverly Hills, 90210, gespeeld door acteur Jason Wiles.

Colin is een kunstschilder die in New York woont en daar Kelly Taylor heeft ontmoet. Ze krijgen een relatie en Colin besluit om met Kelly mee te gaan naar Beverly Hills en daar met het kunst schilderen door te gaan. Als ze aankomen in Beverly Hills dan maakt de groep kennis met Colin. Colin krijgt een verrassing als hij Valerie Malone ziet, hij kent haar nog van vroeger toen hij op vakantie was in Europa. Dit valt niet in goede aarde bij Kelly die meteen jaloers wordt. Valerie blijft flirten met Colin maar hij blijft Kelly trouw. 

Als de kerstdagen voor de deur staan blijkt Colin een verslaving te hebben aan cocaïne. Hij wil dit verbergen voor Kelly maar ze komt er toch achter en eist dat hij ermee stopt. Dit belooft hij maar kan het niet laten. Als Kelly een paar emotionele tegenslagen krijgt dan grijpt zij ook naar de cocaïne en besluit bij Colin te gaan wonen. De groep is hier niet blij mee en zij zetten zich af tegen Colin. 

Als Kelly beseft dat ze verkeerd bezig is met haar verslaving besluit ze om zich op te laten nemen in een afkickkliniek en de relatie met Colin verbreekt ze. Valerie springt hierop in en neemt Colin over en zo begint de relatie tussen Colin en Valerie. 

Colin is ook gestopt met de cocaïne en hij is al een tijd clean. Dan komt zijn oude drugsdealer langs en vraagt hem of hij een lift kan krijgen zodat hij wat cocaïne kan halen. Colin gaat akkoord en ze rijden naar het adres, daar aangekomen doet de politie een inval en Colin vlucht weg met zijn auto wat leidt tot een achtervolging. Hij wordt gestopt en gearresteerd. Hij zit nu in de gevangenis en Valerie betaald de borg zodat Colin thuis de rechtszaak af kan wachten. Valerie helpt hem met het betalen van een top advocaat, deze regelt een afspraak met het Openbaar Ministerie zodat hij naar een lichte gevangenis kan. Hij accepteert dit en als ze voor de rechter staan komt er een verrassing, de rechter verwerpt deze afspraak en stuurt Colin naar een zwaar beveiligde gevangenis voor een periode van twee jaar. Colin is hier niet gelukkig mee en voordat hij zich moet melden gaat hij op de vlucht, Valerie achterlatend. Nu zit Valerie met het probleem dat zij borg voor hem staat, als Colin niet gevonden wordt is zij de borg kwijt (en ook Nat Bussichio die zakenpartner is van Valerie). Colin zit in de haven omdat hij via een boot het land uit wil. Als de groep een feest hebben op een boot ter ere van Steve Sanders gaan Steve en Brandon Walsh naar een café in de haven en zien Colin daar ineens, ze gaan hem achterna en kunnen hem vasthouden voor de politie. Nu moet hij alsnog naar de gevangenis.

Hierna zien we Colin niet meer terug.

Robbins, Colin